Хле́бцы — многозначный термин. Может означать:
 Армейские хлебцы — плоское сухое печенье квадратной формы, равномерно покрытое небольшими отверстиями.
 Хрустящие хлебцы — разновидность сухарей, лёгкие, хрупкие и пористые пластины толщиной 6—10 мм обычно прямоугольной, но также округлой формы, выпекаемые из безопарного ржаного или ржано-пшеничного теста на большом количестве дрожжей.